Судоверфь:

 Судоверфь — место постройки и ремонта судов.
 Судоверфь — средневековый сухой док в городе Аланья (Турция).
 Судоверфь — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Судоверфь — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области.